Карима́та () — пролив между островами Калимантан и Белитунг в Индонезии.

География 
Пролив соединяет Южно-Китайское и Яванское моря. Наименьшая ширина пролива составляет около 210 км, глубина — до 36 м. В акватории пролива находится много мелких островов и коралловых рифов. В пролив впадают реки Капуас, , Муси и другие.

Климат 
Примерно с конца мая в проливе преобладает юго-восточный муссон, который сопровождается сильным юго-восточным или юго-юго-восточным ветром, сухой погодой и туманом.
Примерно с начала октября преобладает северо-западный муссон; этот период характеризуется грозами, дождями и шквалистым ветром, чередующимися со спокойными днями и хорошей погодой. Наибольшее количество осадков выпадает с ноября по февраль. С февраля из-за смены муссонов погода становится непредсказуемой до стабилизации в конце мая.

История 
В XVIII—XIX веках пролив был известен британским морякам как Пассаж Карамата. Он использовался британским флотом для вторжения на Яву в 1811 году.

Примечания

Литература 
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 199. — 538 с. — 100 000 экз.
 
 
 
 

Проливы Индонезии
Проливы Тихого океана
Западный Калимантан
Банка-Белитунг